Niemcy:
 Ensdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach
 Ensdorf – gmina w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarlouis

Zobacz też:
 Ennsdorf